Ena steht für:
 Ena (Vorname), Kurzform des weiblichen Vornamens Jelena
 Ena von Battenberg (1887–1969), Königin von Spanien, siehe Victoria Eugénie von Battenberg
 Ena Rottenberg (1893–1952), ungarisch-österreichische Kunstgewerblerin, Malerin und Keramikerin
 Ena (Gattung), eine Schneckengattung
 Ena (Gifu), japanische Stadt in der Präfektur Gifu
 Ena (Indien), indische Stadt im Bundesstaat Gujarat
 Ena (Kenia), kenianische Stadt am Mount-Kenya-Massiv
 Ena (Musiker, 1962) (Künstlername von Paul Kostabi; * 1962), US-amerikanischer Musiker, Musikproduzent und Toningenieur
 Ena (Musiker, 1980), Pseudonym des japanischen Musikers Yu Asaeda 
 Ena-san, Berg in der Nähe der japanischen Stadt Ena
 Ena (Spanien), spanische Gemeinde in der Provinz Huesca

Die Abkürzung ENA steht für:
 École nationale d’administration, ehemalige französische Elitehochschule für öffentliche Verwaltung
 Église néo-apostolique, französische Bezeichnung der NAK, siehe Neuapostolische Kirche
 Escuela Nacional de Agricultura, historische Hochschule für Landwirtschaft in Mexiko, heutige Universidad Autónoma Chapingo
 Escuela Nacional de Arquitectura, historische Hochschule für Architektur in Mexiko, heutige Fakultät für Architektur an der Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), siehe Nationale Autonome Universität von Mexiko
 Escuela Nacional de Aeronáutica, von 1974 bis 1993 bestehende Hochschule für Luftfahrt in Spanien mit Sitz am Flughafen Salamanca
 European NAvigator, eine digitale Bibliothek zur Geschichte der Europäischen Einigung
 Eesti Näitemänguagentuur, Estnische Schauspielagentur (1994–2007), ging in der 2007 gegründeten Estnischen Theateragentur (Eesti Teatri Agentuur) auf
 Extractable Nuclear Antigens, englisch für „extrahierbare nukleäre Antigene“, deren Antikörper in der Diagnostik von Kollagenosen genutzt werden, siehe auch Ouchterlony-Doppelimmundiffusion
 European Nucleotide Archive, eine internationale Datenbank für Nukleotidsequenzen

Siehe auch:
 ENAH

Abkürzung